Сен-Пурсен-сюр-Сьюль:

 Сен-Пурсен-сюр-Сьюль — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Сен-Пурсен-сюр-Сьюль — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.